gwary mieszane
 gwary przejściowe
 nowe dialekty mieszane – gwary, które powstały w wyniku migracji na Ziemie Odzyskane po II wojnie światowej
 nowsze dialekty mieszane – gwary, które powstały w wyniku polskiego osadnictwa na dawne terytoria pruskie